Jabal, fils de Lamech, est un personnage de la Bible.
 Jabal est une des variantes de translittération du mot arabe .